Pajito puede referirse a:
 El nombre común de la planta Chrysanthemum coronarium.
 El nombre común de la planta Taraxacum officinale.